Die Départements des Senegal  sind unterhalb der Regionen die zweithöchste Stufe der räumlichen Verwaltungsgliederung des Senegal. Die nachfolgende Tabelle bietet einen Überblick über die Größe und die Zugehörigkeit der einzelnen Verwaltungseinheiten. Die dargestellte Verwaltungsgliederung gilt seit 2011. Die Einwohnerzahlen basieren auf der Volkszählung von 2013 (VZ 2013).

Die flächenmäßig kleinste und einwohnermäßig größte Region ist die Region Dakar mit den Städten Dakar, Pikine, Guédiawaye und Rufisque.

Mit Décret n°2021-687 vom 28. Mai 2021 erhielt das Arrondissement des Niayes durch den Präsidenten der Republik unter dem Namen Département de Keur Massar den Rang eines Départements und wurde somit aus dem Département Pikine ausgegliedert. Ferner wurde aus dem Département Rufisque die Stadt Jaxaay-Parcelles dem neu geschaffenen Département zugeordnet. Mithin umfasst die Verwaltungsgliederung Senegals nunmehr 46 Départements, davon fünf in der Metropolregion Dakar. In die nachfolgende Tabelle kann die neue Verwaltungsgliederung erst eingefügt werden, wenn sich die daraus ergebenden geänderten Daten recherchieren lassen.

Siehe auch  
 Liste der Städte im Senegal

Einzelnachweise

Weblinks  
 Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal
 Carte administrative du Senegal, Decembre 2013